Gaißa ist der Name von geographischen Objekten in Bayern:

Fließgewässer:
 Gaißa, linker Zufluss der Donau nach Schalding links der Donau im kreisfreien Passau

Ortsteile:
 Gaißa (Außernzell), Ortsteil der Gemeinde Außernzell, Landkreis Deggendorf
 Gaißa (Passau), Ortsteil der kreisfreien Stadt Passau

Siehe auch:
 Gaißach